The Candy Kid é um curta-metragem mudo norte-americano de 1917, do gênero comédia, dirigido por Arvid E. Gillstrom e estrelado por Oliver Hardy.

Elenco 
Billy West
Ethel Cassity - (como Ethel Cassidy)
Oliver Hardy - (como Babe Hardy)
Leo White
Bud Ross - (como Budd Ross)
Leatrice Joy
Gladys Varden
Ellen Burford
Martha Dean
Ethelyn Gibson
Naomi Burstein

Filmes dirigidos por Arvid E. Gillstrom
Filmes mudos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 1917
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes em preto e branco